San Antonio Corrales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio Corrales, Guanajuato, ort, Jerécuaro, 
 San Antonio Corrales, Michoacán de Ocampo, ort, Charo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar